Sukarasa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sukarasa, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Sukarasa (administrativ by i Indonesien, lat -6,59, long 107,10), Jawa Barat, 
 Desa Sukarasa (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 107,83), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar